1-я бригада может означать:
 1-я бригада 1-й пехотной дивизии Великой армии — командир бригады: бригадный генерал барон А. Дальтон.
 1-я бригада 10-й пехотной дивизии Великой армии — командир бригады: бригадный генерал барон Луи Тома Жангу (Gengoult).
 1-я Бригада Польских Легионеров () маршала Ю. Пилсудского — сформирована в Австро-Венгрии во время Первой мировой войны
 1-я бригада Армии Людовой имени Земли Келецкой (Польша)
 1-я бригада Армии Людовой имени Земли Люблинской (Польша)
 1-я бригада Армии Людовой имени Земли Краковской (Польша)
 1-я разведывательная бригада (Великобритания)
 1-я чехословацкая бригада имени Яна Жижки (Югославия)
 1-я Шумадийская бригада Народно-освободительной армии Югославии
 1-я Македонская ударная бригада Народно-освободительной армии Югославии
 1-я Пролетарская народно-освободительная ударная бригада — элитное подразделение Народно-освободительной армии Югославии
 1-я Далматинская пролетарская ударная бригада — подразделение Народно-освободительной армии Югославии
 1-я Краинская пролетарская ударная бригада — подразделение Народно-освободительной армии Югославии
 1-я Македонско-косовская пролетарская ударная бригада — подразделение Народно-освободительной армии Югославии
 1-я Словенская пролетарская ударная бригада — подразделение Народно-освободительной армии Югославии

Пехотные бригады 
 1-я бригада (Новгород, Россия) — пехотное соединение российской императорской армии, входившая в 22-ю пехотную дивизию 22-го армейского корпуса и состоявшей из 85-го и 86-го пехотных полков.
 1-я русская национальная бригада СС «Дружина»
 1-я чёрная бригада «Атер Капелли», Турин
  () Сухопутных войск Эстонии
  в настоящее время является крупнейшим подразделением новозеландской армии и состоит из большей части развертываемых армейских подразделений. Бригада была сформирована 13 декабря 2011 года путем объединения 2-й и 3-й групп сухопутных войск. Создание бригады стало частью пакета реформ "Армия 2015".
 1-я Чехословацкая отдельная пехотная бригада — чехословацкое соединение, созданное на территории СССР в период Великой Отечественной войны.
 1-я Семберийская лёгкая пехотная бригада — пехотное воинское формирование Армии Республики Сербской.
 1-я Шиповская лёгкая пехотная бригада — воинское формирование Армии Республики Сербской.
 1-я Дрварская лёгкая пехотная бригада — пехотное подразделение Войска Республики Сербской.
 1-я Зворникская пехотная бригада — пехотная бригада Армии Республики Сербской, участвовавшая в Югославских войнах. 
 1-я Кнежевская лёгкая пехотная бригада — пехотная бригада Войска Республики Сербской.
 1-я Маевицкая лёгкая пехотная бригада — легкопехотная бригада Армии Республики Сербской, участвовавшая в Югославских войнах.
 1-я отдельная югославская пехотная бригада — военное подразделение Красной Армии и Народно-освободительной армии Югославии.
 1-я Прняворская лёгкая пехотная бригада — воинское формирование Армии Республики Сербской, участвовавшее в гражданской войне в Югославии на стороне сербов.
  была пехотной бригадой армии Южно-Африканского союза во время Первой и Второй мировых войн. Во время Первой мировой войны бригада являлась британским формированием в Египте и на Западном фронте, участвовала в . Бригада была восстановлена в начале Второй мировой войны как южноафриканское формирование, принимала участие в Восточноафриканской и Североафриканской кампаниях. Расформирована 1 января 1943 года.
  — регулярная пехотная бригада британской армии, сформированная в 1939 году со штаб-квартирой в Сингапуре сразу после начала военных действий в Европе. Бригада участвовала в битве за Сингапур против японцев до капитуляции гарнизона в феврале 1942 года.

Гвардейские пехотные бригады 
  Штаб — Потсдам
  была пехотной бригада британской армии, сформированной в годы Первой мировой войны. Образована в августе 1915 года путем переименования 4-й (гвардейской) бригады при переводе ее из 2-й дивизии в гвардейскую. До конца войны он служил в составе гвардейской дивизии на Западном фронте.

Стрелковые бригады 
 1-я Кавказская отдельная стрелковая бригада — на базе 1-й и 2-й Кавказских отдельных стрелковых бригад сформирована 1-я Кавказская стрелковая дивизия.
 1-я лёгкая стрелковая бригада
 1-я стрелковая бригада (СССР)
 1-я стрелковая бригада (Российская империя)
 1-я бригада московских рабочих

Горные бригады 
 1-я горнострелковая бригада

Моторизованные бригады 
 1-я моторизованная бригада (Польша)
 1-я моторизованная бригада СС

Воздушно-десантные и парашютные бригады 
 1-я воздушно-десантная бригада
 , также известная как воздушно-десантная бригада Нарасино, дислоцируется в лагере сухопутных сил самообороны Японии (JGSDF) Нарашино в Фунабаси, префектура Тиба.
 1-я воздушно-десантная бригада (Великобритания)
  —   воздушно-десантная бригада Великобритании, существовавшая во время Второй мировой войны
  — крупное воздушно-десантное соединение польских вооружённых сил на Западе, созданное в Великобритании во время Второй мировой войны.
  (LLBrig 1) „Саарланд“ — бригада Бундесвера, созданная 1 апреля 2015 года. Штаб бригады находится в Зарлуи, а подчиненные части — в Нижней Саксонии, Рейнланд-Пфальце и Саарланде. Бригада была создан путем реорганизации 26-й воздушно-десантной бригады и объединения частей 31-й воздушно-десантной бригады.
  была бригадой Сухопутные войска Германии со штаб-квартирой на  в Северном Гессене, она входила в состав .

Кавалерийские бригады 
 1-я Отдельная кавалерийская бригада — кавалерийское соединение Русской Императорской Армии
 1-я Донская советская кавалерийская бригада — приказом по 10-й Армии 28 ноября 1918 года из кавалерийских частей 1-й Стальной стрелковой дивизии и кавалерийской бригады сформирована 1-я Сводная кавалерийская дивизия.
 1-я бригада кавалерийского запаса
 1-я бригада 3-й гвардейской кавалерийской дивизии — в составе Русской Императорской армии.
 
 1-я бригада народной кавалерии войска Великого княжества Литовского
  — бригада британской армии, принимала участие в Наполеоновских войнах как «1-я домашняя кавалерийская бригада» (1st Household Cavalry Brigade), англо-египетской войне (под наименованием «1-я (тяжелая) кавалерийская бригада»), англо-бурской и в Первой мировой войнах (в составе ).
 ) — соединение британской армии во время Первой мировой войны. Бригада была сформирована 4 сентября 1915 года во время Дарданелльской операции из  путем поглощения ,  и  драгунских бригад. 1-я сводная драгунская бригада была расформирована по возвращении в Египет в декабре 1915 года.
 1-я казачья конная бригада 1-й казачьей дивизии вермахта
 
  — кавалерийская бригада императорской армии Японии, первоначально сформирована 3 ноября 1901 года.

Танковые бригады 
 1-я лёгкотанковая бригада (1934—1941)
 1-я отдельная танковая бригада сформирована 14.09.1941, 16.02.1942 преобразована в 6-ю гвардейскую танковую бригаду
 1-я отдельная танковая бригада сформирована 10.09.1941, 2.11.1941 переименована в 31-ю танковую бригаду
 1-я отдельная танковая Ленинградская Краснознамённая ордена Суворова бригада — сформирована 5.05.1942
 1-я гвардейская танковая Чертковская дважды ордена Ленина, Краснознамённая, орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого бригада имени маршала бронетанковых войск М. Е. Катукова (СССР)
 1-я отдельная гвардейская танковая Уральско-Львовская ордена Октябрьской Революции, Краснознамённая, орденов Суворова и Кутузова добровольческая бригада имени Маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского
 1-я отдельная танковая бригада (Украина)
 1-я танковая бригада (Аргентина)
 1-я танковая бригада (Германия)
 1-я бронетанковая бригада (Республика Сербская)
  — бригада британской армии, сформированная в 1940 году во Франции из полков Королевского бронетанкового корпуса. Бригада участвовала в боевых действиях во время Французской кампании. 26 ноября 1940 года бригада преобразована в .
 1-я танковая бригада (Войско Польское)
 1-я танковая бригада (Швейцария)
 1-я отдельная танковая Северская бригада (Украина)
 1-я отдельная танковая бригада (Япония)
  — тактическое воинское соединение, существовавшее у составе Вооружённых сил Болгарского царства в 1934—1945 годах.
 1-я тяжёлая бронетанковая бригада (позднее —  — бронетанковая бригада Великобритании, существовавшая во время Второй мировой войны, в 1939—1943 годах, и участвовавшая в Североафриканской кампании).
  — бронетанковая бригада Великобритании, существовавшая во время Второй мировой войны, в 1939—1943 годах.
  — бронетанковая бригада Великобритании, существовавшая во время Второй мировой войны. Создавалась под названием «1-я лёгкая бронетанковая бригада», позже именовалась «1-я бронетанковая бригадная группа».
  1-я канадская армейская танковая бригада (1st Canadian Army Tank Brigade), позже известная как 1-я Канадская танковая бригада, была танковой бригадой канадской армии, сформированной во время Второй мировой войны. Бригада состояла из 11-го, 12-го и 14-го канадских бронетанковых полков и участвовала в итальянской кампании, а затем в северо-западной Европе. Она была одной из двух отдельных канадских бронетанковых бригад, участвовавших в боевых действиях, другой была 2-я канадская танковая бригада.  ()
 1-я чехословацкая бронетанковая бригада (Великобритания)
  была создана как 1-я легкобронированная, позже — 1-я бронетанковая бригадная группа, была бронетанковым формированием британской армии времён Второй мировой войны.

Механизированные и мотострелковые бригады 
 1-я механизированная бригада (Словакия)
 1-я механизированная бригада (Великобритания)
 1-я механизированная бригада (Франция)
 1-я гвардейская механизированная бригада (Хорватия)
 1-я гвардейская механизированная Венская Краснознамённая, ордена Суворова бригада
 1-я механизированная бригада «Голани» (Израиль)
 1-я отдельная гвардейская мотострелковая Калинковичская дважды Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова бригада
 1-я отдельная гвардейская мотострелковая Славянская бригада — тактическое соединение Сухопутных войск Российской Федерации, ранее Народной милиции Донецкой Народной Республики.
 1-я мотострелковая бригада
 1-я мотострелковая бригада 21-й армии
 1-я отдельная женская добровольная стрелковая бригада
 1-я канадская механизированная бригадная группа (1 CMBG; (): 1er Groupe-brigade mécanisé du Canada, 1 GBMC) — бригадная группа канадских вооруженных сил, входящая в состав 3-й канадской дивизии. Первоначально штаб-квартира располагалась на . В настоящее время бригадная группа базируется на базах Канадских вооружённых сил Эдмонтон в Альберте и Шайло в Манитобе.

Миномётные бригады 
 1-я миномётная бригада Карельского фронта
 1-я миномётная Брестская орденов Кутузова и Александра Невского бригада

Гвардейские миномётные бригады 
 1-я гвардейская тяжёлая миномётная Керченская Краснознамённая ордена Богдана Хмельницкого бригада

Артиллерийские бригады 
 лейб-гвардии 1-я артиллерийская бригада
 1-я гвардейская артиллерийская бригада (), Штаб — Берлин.
 1-я артиллерийская бригада (Великобритания)
 1-я гвардейская корпусная артиллерийская Свирская бригада
 1-я гвардейская пушечная артиллерийская бригада
 1-я отдельная гвардейская истребительно-противотанковая артиллерийская Смоленская Краснознамённая ордена Кутузова бригада
 1-я Южная пушечная бригада 1-й Северной стрелковой дивизии Состав: штаб; 1-й и 2-й артиллерийские полки
  (2 сентября 1914 – 21 января 1916 гг.)
 , существовала в начале 20 века и расформирована с началом Первой мировой войны, входившие в её состав батареи были отправлены в другие формирования. После войны бригада была сформирована снова и несла службу в Великобритании, Египте и Индии. В мае 1938 года в Олдершоте была переименована в 1-й полк королевской конной артиллерии.
  принимала участие в Первой мировой войне.
 1-я гаубичная артиллерийская бригада 3-й артиллерийской дивизии (впоследствии — 3-й артиллерийской дивизии прорыва).
   (яп.: 第1特科団) (октябрь 1952 – н.в.) — единственная действующая артиллерийская бригада Сухопутных сил самообороны Японии. Бригада подчинена Северной армии. Штаб-квартира бригады расположена в Титосе, Хоккайдо. Задача бригады — оборона Хоккайдо.

Бригады ПВО 
  была формированием противовоздушной обороны британской армии во время Второй мировой войны и участвовала во Французской кампании и во время Блица. Затем бригада была переброшена на Ближний Восток, где защищала линии коммуникаций Восьмой армии на заключительных этапах Североафриканской кампании.

Ракетные бригады 
 1-я гвардейская ракетная Оршанская орденов Суворова и Кутузова бригада

Инженерно-сапёрные бригады 
 1-я сапёрная бригада
 1-я инженерно-сапёрная бригада
 1-я инженерная бригада специального назначения
 1-я моторизованная инженерная Печенгская Краснозамённая бригада
 1-я моторизованная штурмовая инженерно-сапёрная бригада
 1-я гвардейская инженерно-сапёрная Брестско-Берлинская Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова бригада
 1-я гвардейская моторизованная инженерная Брестско-Берлинская Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова бригада РГК
  ()  — бригада специального назначения Великобритании, существовавшая во время Второй мировой войны.

Гвардейские артиллерийские железнодорожные бригады 
 1-я гвардейская морская железнодорожная артиллерийская Красносельская Краснознамённая бригада
 1-я гвардейская Варшавская ордена Кутузова железнодорожная бригада

Бригады Военно-морского флота 
 1-я Бобруйско-Берлинская Краснознамённая бригада речных кораблей
 1-я Керченско-Венская Краснознамённая бригада речных кораблей
 1-я Краснознамённая ордена Нахимова бригада торпедных катеров Краснознамённого Балтийского флота
 1-я Севастопольская Краснознамённая бригада подводных лодок Черноморского флота
 1-я Севастопольская ордена Нахимова бригада торпедных катеров Черноморского флота
 1-я особая бригада морской пехоты Балтийского флота
 1-я бригада морской пехоты Черноморского флота
 
 1-я бригада надводных кораблей (Украина)
 
  — 1-я временная бригада морской пехоты была бригадой морской пехоты Корпуса морской пехоты Соединенных Штатов (USMC), периодически существовавшая с 1912 по 1950 годы. Это было специальное подразделение, сформированное для конкретных операций и не считавшееся "постоянным" подразделением USMC.
  1-я экспедиционная бригада морской пехоты (1st MEB) — подразделение в составе [[1-й экспедиционный корпус морской пехоты|1-го экспедиционного корпуса морской пехоты (I MEF) и является "средневесовой" глобальной силой реагирования на кризисы.

Другие бригады 
 1-я авиационная бригада (Великобритания)
  — бригада Силы самообороны Японии, созданная 20 марта 1959 года
  Соединение войск территориальной обороны Польши, создано в 2016 году. Бригада носит имя бригадного генерала Владислава Линярского
 1-я бригада  Период действия — с 9 сентября 1920 по 9 мая 1921 года. Состав: два пулемётных куреня, конные сотни.
 1-я мотострелково-пулемётная бригада
 1-я самокатно-мотоциклетная бригада
 1-я гренадерская бригада
 1-я русская бригада (НОАЮ)
 1-я Севастопольская Краснознамённая, орденов Александра Невского и Красной Звезды бригада управления имени 50-летия ВЛКСМ
 1-я Галицко-Волынская радиотехническая бригада
  — принимала участие в Великой Отечественной войне, предшественник 1-й Галицко-Волынской радиотехнической бригады
 
 1-я бригада оперативного назначения Национальной гвардии Украины
 1-я мобильная бригада радиационной, химической и биологической защиты
 1-я Сибирская штурмовая отдельная бригада
 1-я Ясская орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого понтонно-мостовая бригада
 1-я Усть-Медведицкая бригада
  (в/ч 18365, в/ч А2128) — воинское формирование ВС Украины, существовавшее в 1993—2004 годах. Часть была создана до 1 декабря 1979 года как 513-й отдельный вертолётный полк с дислокацией на аэродроме в посёлке Советском Бердичевского района Житомирской области. Ранее на этом аэродроме базировались 238-й и 331-й отдельные вертолётные полки.
 1-я бригада (Словения) — тактическое подразделение Вооружённых сил Словении, находящееся в ведении . Образована в 1998 году.
  (), позднее — 1-я бригада коммандос ()  — бригада специального назначения Великобритании, существовавшая во время Второй мировой войны.
  — тактическое подразделение Сухопутных войск Австралии, действующее с 1903 года.
 
 , 1-я бригада «Железная лошадь» 1-й кавалерийской дивизии — кавалерийское подразделение Армии США, базирующееся в Форт-Худе, Техас.
  — воинское формирование в составе  создана на базе Легиона украинских сечевых стрельцов.

  (она же "Бригада дьявола"). Это старейшая постоянная бригада в армии, в её состав входят старейшие подразделения в армии Соединенных Штатов.
  была пехотной бригадой Армии США и базировалась в , штат Калифорния. Бригада принимала участие во вторжении США в Панаму с декабря 1989 по январь 1990 года и в  1988 года, в ходе которой американские войска были введены в Гондурас.
  — бригада 10-й горнопехотной дивизии Армии США, базируется в , штат Нью-Йорк. Бригада сформирована в апреле 1986 года, когда 10-я горнострелковая дивизия была преобразована в одну из новых армейских дивизий легкой пехоты. В 1990-х годах 1-я бригада и ее подразделения неоднократно направлялись в чрезвычайные ситуации по всему миру. Во время войны против терроризма бригада неоднократно направлялась в Афганистан для поддержки операции «Несокрушимая свобода» и в Ирак для участия в операции «Иракская свобода».
  (ранее — 169-я пехотная бригада) была пехотной бригадой Армии США. До своего последнего расформирования в 2006 году бригада базировалась в , штат Джорджия. Бригада входила в состав 24-й пехотной дивизии.
  — учебная бригада Армии США. Это — учебное подразделение . Бригада подчиняется , базирующейся в , штат Вашингтон. Бригада, в первую очередь, отвечает за подготовку новобранцев, базовую боевую подготовку и инструктаж военной полиции.
 1-я бригада 101-й воздушно-десантной дивизии
 ранее была известна как 1-я группа связи, сформированная в 1968 году. В 1987 году группа была объединена со 2-й бригадой связи. В 1995 году бригада была выделена из 2-й бригады под нынешним наименованием.
 была подразделением британской армии, созданным в 1941 году как крепостная бригада на Гибралтаре и оставалась таковой на протяжении всей Второй мировой войны. Бригада входила в состав Сил обороны Гибралтара, созданных в связи с отсутствием местных вооруженных сил на скале до войны.
, также известная как бригада Листера, была смешанной бригадой Испанской республиканской армии во время Гражданской войны в Испании. Бригада была расформирована 9 февраля 1939 года.

Примечания